Club Bowie — сборник британского рок-музыканта Дэвида Боуи, выпущенный в 2003 году. Он включает в себя уже выпускавшиеся клубные миксы различных хитов музыканта, несмотря на заявление на обложке о «редких и неиздававшихся ранее» записях.

Список композиций 
 «Loving the Alien» — (The Scumfrog vs. David Bowie) (Дэвид Боуи) — 8:21
 «Let’s Dance» — (Trifactor vs. Deeper Substance remix) (Боуи) — 11:02
 «Just for One Day» («„Heroes“») — (David Guetta vs. Bowie) (Боуи, Брайан Ино, Давид Гетта) — 6:37
 «This Is Not America» — (The Scumfrog vs. David Bowie) (Боуи, , Пат Метени) — 9:12
 «Shout» («Fashion») — (Solaris vs. Bowie) (Боуи) — 8:02
 «China Girl» — (Riff & Vox Club mix) (Боуи, Игги Поп) — 7:08
 «Magic Dance» (Danny S Magic Party remix) (Боуи) — 7:39
 «Let’s Dance» — (Club Bolly extended mix) (Боуи, Анита Каур, Навин Кумар Сингх) — 7:56
 «Let’s Dance» — (Club Bolly mix) (Video) (Боуи, Каур, Сингх) — 3:52
 Enhanced Video

Участники записи
 Тим Биннс – координатор проекта
 Карен Кай – режиссер видео
 Deeper Substance – ремикширование
 Бен Гэлвин — ремикширование
 Шон Леттс — ремикширование
  – ремикширование
 Дэниел Шепард – программирование, продюсирование
 Кельвин Сингх — ремикширование
 Solaris — продюсирование, ремикширование
 Trifactor – ремикширование
 Генри Ренн Мелек – координатор проекта

Примечания 

Сборники Дэвида Боуи
Сборники 2003 года
Сборники Virgin Records
Сборники EMI Records